Santa Leocádia (Baião), een plaats in de Portugese gemeente Baião
 Santa Leocádia (Chaves), een plaats in de Portugese gemeente Chaves
 Santa Leocádia (Tabuaço), een plaats in de Portugese gemeente Tabuaço